Bibra (Grabfeld), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
Bibra (bij Jena), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Bad Bibra, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt